Die WTA Championships 2004 (auch als WTA Tour Championships presented by Porsche bekannt) waren ein Damentennisturnier in Los Angeles. Das Hallenturnier fand vom 10. bis zum 15. November 2004 im Staples Center auf Hartplatz statt. 

Kim Clijsters im Einzel und die Paarung Virginia Ruano Pascual/Paola Suárez im Doppel waren die Titelverteidigerinnen. 

Siegerin im Einzel wurde Marija Scharapowa, die Serena Williams im Endspiel mit 4:6, 6:2 und 6:4 besiegte. Den Doppeltitel sicherten sich Nadja Petrowa und Meghann Shaughnessy, die im Finale gegen Cara Black/Rennae Stubbs mit 7:5 und 6:2 die Oberhand behielten.

Einzel

Qualifikation 
Für den Wettbewerb qualifizierten sich die acht bestplatzierten Damen der WTA Tour 2004, dazu kamen noch zwei Reservistinnen.

 1 Die Qualifizierte Justine Henin-Hardenne konnte wegen einer Zytomegalie nicht teilnehmen.

Austragungsmodus 
In der Rundenturnierphase spielten je vier Spielerinnen in zwei Gruppen jede gegen jede (Round Robin). Die beiden Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für das Halbfinale, wobei die Siegerin der einen Gruppe gegen die Zweite der anderen Gruppe antreten musste. Die Siegerinnen dieser Partien bestritten das Endspiel.

Setzliste

Halbfinale, Finale

Rote Gruppe

Schwarze Gruppe

Doppel

Qualifikation 
Die vier bestplatzierten Doppelpaarungen der WTA Tour 2004 qualifizierten sich für diesen Wettbewerb.

Austragungsmodus 
Die Turniersiegerinnen wurden nach dem K.-o.-System ermittelt.

Setzliste

Halbfinale, Finale

Weblinks 
 Offizielle Webseite WTA Championships (englisch)

Einzelnachweise 

WTA Tour 2004
Tennisturnier in Los Angeles
Crypto.com Arena